Фейгенбаум ( — «фиговое дерево») — немецкая или еврейская фамилия.

 Фейгенбаум, Митчелл (1944—2019) — специалист в области физико-математических наук.
 Фейгенбаум, Эван — заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии.
 Фейгенбаум, Эдвард Альберт (1936) — учёный в области теории вычислительных систем.